Парламентские выборы прошли в Словакии 5 марта 2016 года. Граждане выбирали 150 депутатов Национального Совета Словацкой Республики. В борьбу за депутатские мандаты вступили 23 партии. Главным претендентом считается действующий премьер-министр Роберт  Фицо, руководитель партии «Курс— социальная демократия».

Предварительные итоги
Партия «Курс — социальная демократия» во главе с Робертом Фицо победила на выборах, но 28,28 % голосов при 8 партиях, преодолевших пятипроцентный барьер, дали ей 49 мандатов. Это предопределило, что следующее правительство Словакии будет коалиционным.

В парламент прошли 8 партий.

Примечания

Ссылки 
 Парламентские выборы в Словакии 
 Результаты выборов в Словакии 

Словакия
Парламентские выборы в Словакии
События 5 марта
Март 2016 года
2016 год в Словакии